Public-private partnership 
 Vásárlóerő-paritás (Purchasing power parity)